

Turkse gemeenten
Kavaklı (Akçaabat), een gemeente in het Turkse district Akçaabat
Kavaklı (Kırklareli), een gemeente in het Turkse district Kırklareli
Kavaklı (Silivri), een gemeente in het Turkse district Silivri

Turkse dorpen
Kavaklı (Altındağ), een dorp in het Turkse district Altındağ
Kavaklı (Balıkesir), een dorp in het Turkse district Balıkesir
Kavaklı (Bilecik), een dorp in het Turkse district Bilecik
Kavaklı (Bozdoğan), een dorp in het Turkse district Bozdoğan
Kavaklı (Çarşıbaşı), een dorp in het Turkse district Çarşıbaşı
Kavaklı (Çatalzeytin), een dorp in het Turkse district Çatalzeytin
Kavaklı (Çubuk), een dorp in het Turkse district Çubuk
Kavaklı (Çukurca), een dorp in het Turkse district Çukurca
Kavaklı (Demirözü), een dorp in het Turkse district Demirözü
Kavaklı (Durağan), een dorp in het Turkse district Durağan
Kavaklı (Gelibolu), een dorp in het Turkse district Gelibolu
Kavaklı (Genç), een dorp in het Turkse district Genç
Kavaklı (Göynücek), een dorp in het Turkse district Göynücek
Kavaklı (Hakkâri), een dorp in het Turkse district Hakkâri
Kavaklı (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Kavaklı (İspir), een dorp in het Turkse district İspir
Kavaklı (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
Kavaklı (Karahallı), een dorp in het Turkse district Karahallı
Kavaklı (Göynücek), een dorp in het Turkse district Göynücek
Kavaklı (Lalapaşa), een dorp in het Turkse district Lalapaşa
Kavaklı (Meriç), een dorp in het Turkse district Meriç
Kavaklı (Mut), een dorp in het Turkse district Mut
Kavaklı (Özvatan), een dorp in het Turkse district Özvatan
Kavaklı (Sason), een dorp in het Turkse district Sason
Kavaklı (Sultanhisar), een dorp in het Turkse district Sultanhisar
Kavaklı (Şuhut), een dorp in het Turkse district Şuhut
Kavaklı (Tavşanlı), een dorp in het Turkse district Tavşanlı
Kavaklı (Yenişehir), een dorp in het Turkse district Yenişehir